«Звёздные войны: Силы судьбы» () — анимационный сериал. Транслировался на канале Disney Channel, а также в настоящее время доступен на YouTube.

Сюжет 
Сериал акцентирует внимание на женских персонажах различных эпох и частей франшизы, и исследует, как решения каждого персонажа влияют на её судьбу и судьбу Галактики.

Персонажи 
 Эшли Экштейн — Асока Тано, джедай, впоследствии восстанавливает Орден Джедаев, член Повстанческого Альянса, введённая в мультфильме Войны клонов.
 Фелисити Джонс — Джин Эрсо, впервые появилась в фильме Изгой-один, приходит на помощь Альянсу Повстанцев.
 Мэтт Лантер — Энакин Скайуокер, рыцарь-джедай, отец Люка Скайуокера и Леи Органы.
 Ванесса Маршалл — Гера Синдулла, пилот и офицер Альянса Повстанцев, впервые появившаяся в мультсериале Звёздные войны: Повстанцы.
 Лупита Нионго — Маз Каната, инопланетная пиратка и хозяйка таверны.
 Дейзи Ридли — Рей, чувствительная к силе мусорщица, впервые появилась фильме Пробуждение силы.
 Тия Сиркар — Сабин Врен, мандалорский художник и член Повстанческого Альянса.
 Кэтрин Табер — Падме Амидала, сенатор от Набу и мать Люка Скайуокера и Леи Органы, введённая в трилогии-приквеле.
 Шелби Янг — Лея Органа, принцесса и сенатор от Альдераана, член Повстанческого Альянса, впервые появившаяся в оригинальной трилогии.

Производство 
Мультсериал «Силы Судьбы» был объявлен 12 апреля 2017 года как показ специальном превью серии, представленной на праздновании Звездных войн в Орландо. Первая серия это — первая 2D-анимационная серия, выпущенная Lucasfilm с 2003 года из мультсериала Войны Клонов и первый 2D-анимационный проект, созданный Lucasfilm Animation; перед созданием студии были созданы предыдущие 2D-анимированные серии, такие как Эвоки, Дроиды и ранние версии Войн Клонов.

Силы Судьбы были созданы как серия коротких серий, потому что считалось, что они лучше обращаются к детским схемам наблюдения:

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США, запущенные в 2017 году
Мультсериалы США, завершённые в 2018 году
Силы Судьбы
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов